Üveges Gábor (1957–2020) képzőművész
 Üveges Gábor (1980) politikus